Александр Иванович Таренецкий (1845—1905) — российский доктор медицины, тайный советник, заслуженный профессор и  начальник Императорской военно-медицинской академии (1901—1905).

Основоположник антропологического направления в анатомии и основатель Медико-антропологического общества.

Биография 
Родился 1 февраля 1845 года в городе Веймар в Саксонии в семье придворного певчего.

В 1864 году после окончания курса Веймарской классической гимназии учился в Йенском университете но не окончив курса переехал в Санкт-Петербург. В 1869 году после окончания с золотой медалью Императорской медико-хирургической академии, за отличие в науках как первый среди выпускников курса был удостоен премии И. Ф. Буша и назначен ординатором ИМХА.

В 1874 году после защиты докторской диссертации был утвержден в должности прозектора кафедры практической анатомии ИМХА. С 1884 года читал курсы описательной анатомии, а с 1886 года курсы хирургической анатомии для военно-полевых хирургов. В 1887 году назначен ординарным профессором ИМХА.

С 1887 по 1901 годы был руководителем кафедры нормальной анатомии и организатор Анатомического музея ИМХА. В 1893 году произведён в действительные статские советники.

В 1897 году получил звание заслуженного ординарного профессора ИМХА. В 1901 году произведён в тайные советники и назначен начальником Императорской военно-медицинской академии.

Умер 3 ноября 1905 года в Санкт-Петербурге.

Библиография 
 Таренецкий, Александр Иванович / Анатомия и история развития циклопии у человека с примечаниями о развитии простых уродов вообще / [Соч.] А. Таренецкого, прозектора анатомии при В.М.А. - Санкт-Петербург : журн. "Мед. б-ка", 1882 г. — 68 с. 
 Таренецкий, Александр Иванович / Кафедра и музей нормальной анатомии при Военно-медицинской (бывшей Медико-хирургической академии в С.-Петербурге), за сто лет : Ист. очерк А. Таренецкого, орд. проф. при Воен.-мед. акад. - Санкт-Петербург : К.Л. Риккер, 1895 г. - XXVI, 343 с.
 Таренецкий, Александр Иванович / Нормальная анатомия : Лекции проф. Воен.-мед. акад. А.И. Таренецкого / Под ред. г. проф., лекции сост. и изд. студентами В. Оппель и К. Парским. - 2-е изд., испр. и значит. доп. - Санкт-Петербург, 1895-1901. - Вып. 1. - 1895 г. — 247 с. 
 Таренецкий, Александр Иванович / Нормальная анатомия : Лекции проф. Воен.-мед. акад. А.И. Таренецкого / Под ред. г. проф., лекции сост. и изд. студентами В. Оппель и К. Парским. - 2-е изд., испр. и значит. доп. - Санкт-Петербург, 1895-1901. - Вып. 2 / Под ред. г. профессора и пр.-доц. И.Э. Шавловского. - 1901 г. — 257 с.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Актуальные вопросы антропологии : Тез. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения А. И. Таренецкого. -  : Б. и., 1996 г. — 77 с.

Врачи Российской империи
Анатомы Российской империи
Тайные советники
Заслуженные профессора Императорской медико-хирургической академии
Начальники Императорской медико-хирургической академии